Эта статья о христианском демоне Абигоре; о блэк-метал-группе см. Abigor

Абигор, также Элигору, Элигос, Эрртруар (), — пятнадцатый дух «Лемегетона» (трактат о духах). Великий Герцог Ада, появляется в образе прекрасного рыцаря на крылатой лошади, несущим копьё, знамя и змея. Стоит во главе 60 легионов Ада.

Знает все премудрости ведения войны, обладает даром пророчества. В отличие от большинства демонов, очень симпатичен внешне, что указано в книге «Малый ключ царя Соломона» (Лемегетон).

В культуре 
• Персонаж фильма «Призрачный гонщик» (2007), где повелевает стихией воздуха.

См. также 
 Демоны «Гоетии»

Литература 
 Самуэль Лидделл МакГрегор Матерс, Алистер Кроули // Малый ключ царя Соломона. — 1904 г.
  — 2007 г.

Демоны «Гоетии»
Демоны в христианстве